Coifa (chapéu) - adorno feminino para a cabeça.
 Coifa (biologia) - um órgão das plantas encontrado no fim da raiz ou na cápsula de briófitos.
 Coifa (equipamento) - um equipamento sugador de vapor utilizado em cozinhas.
 Coifa (astronáutica) - tipo específico de carenagem usada em foguetes.

Desambiguação